Kangszo-ku, Szöul egyik kerülete
 Kangszo-ku, Puszan egyik kerülete